Ха́ммершмидт  — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хаммершмидт, Андреас (1611—1675) — немецкий композитор.
 Хаммершмидт, Иосиф (1873—1926) — немецкий скульптор.
Хаммершмидт, Карл (1801—1874)  — австрийский и турецкий естествоиспытатель, энтомолог и врач.
 Хаммершмидт, Марен (род. 1989) — немецкая биатлонистка.
 Хаммершмидт, Рудольф (1853—1922) — немецкий фабрикант, владелец виллы Хаммершмидта в Бонне

См. также 
 Вилла Хаммершмидта — вторая резиденция федерального президента Германии в Бонне